Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Тамарін Танасугарн з рахунком 7-6(6), 6-3.

Сіяні гравчині 
 Моніка Селеш (переможниця)
 Сандрін Тестю (2-ге коло)
 Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
 Тамарін Танасугарн (фінал)
 Анхелес Монтоліо (1-ше коло)
 Ріта Гранде (1-ше коло)
 Тетяна Панова (1-ше коло)
 Ніколь Пратт ''(чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Тур WTA 2002
2002